Верховный комиссар Подопечной территории Тихоокеанские острова () — должность главы администрации Подопечной территории Тихоокеанские острова, являвшейся подопечной территорией ООН под управлением США.

Верховные комиссары Подопечной территории Тихоокеанские острова

См. также